Cornuvia — рід грибів родини Arcyriaceae. Назва вперше опублікована 1873 року.

Класифікація 
До роду Cornuvia відносять 10 видів:
 Cornuvia anomala
 Cornuvia circumscissa
 Cornuvia depressa
 Cornuvia dictyocarpa
 Cornuvia leocarpoides
 Cornuvia metallica
 Cornuvia minutula
 Cornuvia nitens
 Cornuvia serpula
 Cornuvia wrightii

Примітки

Джерела 
 Rostafinsky, J.T. 1873. Versuch eines Systems der Mycetozoen. :1-21 — P.15

Роди грибів
1873 у науці